Стрілка — елемент стрілочного переводу
 Стрілка (Coenagrion) — рід рівнокрилих бабок родини стрілкових
 Стрілка — розмовно-побутова назва безлистого квітконоса

Стрілка — присілок, Нюксенський район, Вологодська область

Стрілка — річка в Тернопільській області, ліва притока Нічлавки
 Стрілка — річка в Сумській області, ліва притока Сумки

Див. також 
 Арабатська стрілка
 Білка та Стрілка
 Коса Стрілка
 Тролейбусна стрілка
 Стрілка Зоргенфрея
 Стрілка Пірса
 Стрілки